SKP puede referirse a:
 Aeropuerto de Skopie (Macedonia del Norte), según su código IATA;
 Partido Comunista de Finlandia (SKP por su nombre en finés: Suomen kommunistinen puolue), el histórico partido comunista finlandés disuelto en 1992.
 Partido Comunista de Finlandia, el actual partido, escindido del anterior en 1986, y cuyo nombre originalmente era Partido Comunista de Finlandia (Unidad), en finés Suomen kommunistinen puolue (yhtenäisyys), SKPy.